Йокерит ( — джокеры):

 Йокерит (футбольный клуб) — финский футбольный клуб, существовавший с 1999 по 2004 годы в Хельсинки.
 Йокерит (хоккейный клуб) — профессиональный хоккейный клуб из Хельсинки. С начала сезона 2014/2015 года выступает в Континентальной хоккейной лиге.